Кратер Вильгельм () — древний большой ударный кратер в юго-западной части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь первого ландграфа Гессен-Кассельского астронома Вильгельма IV Мудрого (1532—1592) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Хайдингер на северо-западе, кратер Хейнзиус на севере-северо-востоке, кратер Сассерид на северо-востоке, кратер Тихо на востоке, кратеры Монтанари и Лагалла , примыкающие к кратеру Вильгельм на юге и юго-западе соответственно. На северо-западе от кратера Вильгельм находится озеро Благоговения. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 100,8 км, глубина 3,24 км.

Вал кратера имеет полигональную форму, значительно разрушен и перекрыт множеством небольших кратеров, имеет сильные различия по возвышению в различных частях. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 1520 м, объем кратера составляет приблизительно 11400 км³. Дно чаши кратера неровное, особенно пересеченное в северо-восточной части. Кратер пересечен лучами от кратера Тихо.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитные кратеры Вильгельм A, B, E, K и O включены в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).
 Образование сателлитного кратера Вильгельм D относится к позднеимбрийскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Кратер Вильгельм на карте LAC-111
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны